Incerti ist der Familienname folgender Personen:
 Anna Incerti (* 1980), italienische Langstreckenläuferin
 Gianpaolo Incerti (* 1943), italienischer Fußballspieler
 Stefano Incerti (* 1965), italienischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Vico D'Incerti (1900–1975), italienischer Unternehmer, Autor und Regisseur
 Zac Incerti (* 1996), australischer Schwimmer